Collection ("raccolta" in lingua inglese) è il titolo di diverse raccolte discografiche:

 Collection – album di Mina del 1968
 Collection – album di Yngwie Malmsteen del 1991
 Collection – album degli Spyro Gyra del 1991
 Collection – raccolta dei Men Without Hats del 1996
 Collection – album dei The Dubliners del 2000
 Collection – album di Loretta Goggi del 2000
 Collection – album postumo di Dalida del 2001
 Collection – album di Tracy Chapman del 2001
 Collection – album raccolta degli Spin Doctors del 2007
 Collection – album di Jason Becker del 2008
 Collection – album di Marcella Bella del 2011
 Collection – album delle 2NE1 del 2012
 Collection – album di Agnes del 2013